Qahtani ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Atif Al-Qahtani (* 1946), saudi-arabischer Leichtathlet
 Alyan Al-Qahtani (* 1971), saudi-arabischer Leichtathlet
 Attiya Al-Qahtani (* 1953), saudi-arabischer Leichtathlet
 Haji Bakr Al-Qahtani (* 1964), saudi-arabischer Leichtathlet
 Khaled Al-Qahtani (* 1985), kuwaitischer Fußballspieler
 Mohammed al-Qahtani (Fußballspieler) (* 2002), saudi-arabischer Fußballspieler
 Muhammad ibn Abdullah al-Qahtani (1935–1980), saudischer Prediger und Salafist; Mahdi der Besetzer der al-Haram-Moschee
 Yassir al-Qahtani (* 1982), saudi-arabischer Fußballspieler